Hrvatska:
 Vratnik (prijevoj), prijevoj na Velebitu, iznad Senja
 Vratnik (Senj), naselje kod Senja, sjeverno od prijevoja Vratnik
 Vratnik Samoborski, Samobor
 Vratnik (Mali i Veli), morski prolazi između rta Vratnik na poluotoku Pelješac i otoka Olipa (Mali Vratnik) te između otoka Olipa i otoka Jakljan (Veli Vratnik)

BiH:
 Vratnik (Stari Grad Sarajevo, BiH), naselje u općini Stari Grad, Sarajevo